Ulica Stanisława Moniuszki w Biłgoraju
 Ulica Stanisława Moniuszki w Katowicach
 Ulica Stanisława Moniuszki w Leżajsku
 Ulica Stanisława Moniuszki w Łodzi
 Ulica Stanisława Moniuszki w Radomiu

Moniuszki Stanisława